Världsmästerskapet i bandy för herrar 1979 var det elfte världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Sverige 27 januari-4 februari 1979. Sovjetunionen vann turneringen före Sverige och Finland. Turneringen var förlagd till flera orter: Vänersborg, Trollhättan, Göteborg, Kungälv, Köping, Uppsala, Katrineholm, Stockholm och Eskilstuna.

Resultat

Tabell

Matcher

Källor

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1979
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1979

Sport i Sverige 1979
Internationella bandytävlingar i Sverige
Bandysäsongen 1978/1979
Internationella sportevenemang i Stockholm
1979
Internationella sportevenemang i Göteborg
Sportevenemang i Uppsala
Sportevenemang i Eskilstuna
Sportevenemang i Katrineholm
Sport i Kungälv
Sport i Köpings kommun
Sportevenemang i Trollhättan
Stockholm under 1970-talet
Göteborg under 1970-talet